Дра́нников — русская фамилия. Известные носители:
 Дранников, Валерий Джеймсович (1939—2010) — советский журналист, работавший в изданиях «Гудок», «Комсомольская правда», «Коммерсантъ».
 Дранников, Иван Сергеевич — российский футболист (ФК Урал).
 Борис Дранников — персонаж фильма «Парни из стали» (актёр Алексей Булдаков).